Караколес — англомовний субетнос Північного Гондурасу.
 Караколес — родовище олова в Болівії.
 ГЕС Караколес — гідроелектростанція в північній Аргентині в провінції Сан-Хуан